Feijóo ou Feijoo est un nom propre d'origine galicienne, une variante archaïque du mot .

Patronyme 

 Alberto Núñez Feijóo (1961-), homme politique espagnol ;
 Benito Jerónimo Feijoo (1676-1764), un philosophe et homme d'Église bénédictin espagnol ;
  (1897-1982), écrivain argentin ;
 François Feijoo (1960-), professionnel du domaine de la chaussure ;
  (-), écrivain espagnol ;
  (1910-1970), icône de la culture populaire colombienne ;
 Juan Carlos Navarro Feijoo (1980-), joueur de basket espagnol ;
  (1977-), acteur, scénariste, producteur espagnol ;
  (1858-1935), impulseur de la musique traditionnelle galicienne ;
  (1914-1992), artiste cubain.

Patronyme galicien
Patronyme hispanique